Michela Catena (n. 1999) calciatrice italiana
 Michela Catena (n. 1999) pallavolista italiana